Список ударных кратеров Земли перечисляет наиболее крупные (диаметром более 20 километров) доказанные ударные кратеры Земли.

За историческое время наблюдались падения на Землю только сравнительно небольших обломков космических тел — диаметром до 1 метра и весом до 1,5 тонн, с образованием воронок до 10 метров в диаметре. Более крупные воронки (размером в сотни метров) долго изучали геологи, прежде чем стало ясно, что они тоже представляют собой результат столкновения с поверхностью планеты космических тел. В 1940—1950-х годах, когда в геологии стала широко применяться аэрофотосъёмка, выяснилось, что на поверхности земного шара имеется достаточно много округлых геологических структур необычного строения. Комплексное их изучение показало, что это следы ударов космических тел. На настоящий момент число достоверно установленных крупных ударных кратеров превысило 200 (в том числе 20 из них — на территории России), ежегодно выявляется от 2 до 5 новых образований. Размеры метеоритных кратеров различны и колеблются от 10—30 метров до 300 километров. Так же сильно колеблется и время их происхождения — от 2,5 млрд лет назад до наших дней. Распределение ударных кратеров по поверхности Земли носит случайный характер. Больше всего их известно в восточной части Северной Америки и Европе, то есть в геологически наиболее изученных районах земного шара.

Список наиболее крупных ударных кратеров 
Список построен на основании данных «Полного каталога импактных структур Земли», Сибирского центра глобальных катастроф при Российской академии наук и данных канадской авторитетной некоммерческой организации Earth Impact Database при Университете Нью-Брансуика.

Литература 
 Дабижа А. И., Зоткин И. Г., Федынский В. В. О распределении метеоритных кратеров на поверхности Земли // Метеоритные структуры на поверхности планет. М.: Наука, 1979. С. 117—125.
 Федынский В. В., Хрянина Л. П. О вероятном количестве метеоритных кратеров на территории Советского Союза // Астрономический вестник. 1976. Т. 10. № 2. С. 81-87.

См. также 
 Кратер Земли Уилкса
 Шива (кратер)
 Список ударных кратеров России
 Список кратеров на Луне

Примечания

Ссылки 
 АСТРОБЛЕМЫ — Звёздные раны земли. В. И. Фельдман, доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры петрологии геологического факультета МГУ
 Полный каталог импактных структур Земли А. В. Михеевой, ИВМиМГ СО РАН
 Каталог Earth Impact Database